Zeul ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Zeul (* 1981), deutsche Sängerin
 Heidemarie Wieczorek-Zeul (geb. Heidemarie Zeul, * 1942), deutsche Politikerin (SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung